«Швальбе» («Ласточка», ) — название немецкого общества шахматных композиторов и выпускаемого им журнала по шахматной композиции. Общество основано в Эссене 10 февраля 1924 года и первоначально называлось «Объединением друзей шахматной задачи» (). С 1972 года общество Die Schwalbe стало членом Германского шахматного союза. Журнал издаётся с июля 1924 года с перерывом в 1943—1946. Своё название общество и журнал получили под влиянием известной многоходовой задачи Й. Коца и К. Коккелькорна, опубликованной в 1911 году под девизом Eine Schwalbe.   
 
Редакторы журнала: А. Триллинг (1924—1927), Э. Биргфельд (1928 — май 1939), В. Карш (июнь 1939 — март 1943). До 1939 года «Швальбе» — официальный орган Международного союза проблемистов. С октября 1946 года издаётся в Западной Германии (c 1949 года — ФРГ) с периодичностью один номер в два месяца. Последующие редакторы: К. Шрадер (1946—1957), В. Шпекман (1959 — июнь 1982), В. Диттман (с октября 1982). 

В журнале публикуются материалы по теории и истории шахматной композиции, проводятся ежегодные и тематические конкурсы составления и решения задач и этюдов, печатается информация о различных соревнованиях, рецензии на шахматные книги.

См. также 
 Коц, Йоганнес
 Коккелькорн, Карл

Литература 
 
 Wolfgang Dittmann Der Flug der Schwalbe, Wegberg, 1988. ISBN 3922392202. История Die Schwalbe

Ссылки 
 Официальный сайт Die Schwalbe  

Шахматная композиция
Шахматная литература
Журналы Германии
Шахматы в Германии